Le championnat du monde de squash féminin 1999 se déroule à Seattle du 16 au 24 octobre 1999. Cassie Campion remporte le titre en battant Michelle Martin en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes 
 Cassie Campion est aussi connue sous le nom de Cassie Jackman.
 Sarah Fitz-Gerald ne peut défendre son titre pour cause de blessure.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1999

Liens externes 

1999
Squash féminin
Squash féminin 1999
Compétition de squash à Seattle
Sport aux États-Unis en octobre 1999
Squash en 1999